Il singolare del torneo di tennis Jacksonville Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Clark Graebner 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (primo turno)

  Clark Graebner (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jacksonville Open 1972